2 miejscowości w Estonii: 
 Järise – wieś w gminie Lihula 
 Järise – wieś w gminie Mustjala